

Барщево — село в гміні Міхалово Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Барщево — село в гміні Хорощ Білостоцького повіту Підляського воєводства